Pul-e ‘Alam kan syfta på:

Geografiu

Afghanistan 

 Pul-e ‘Alam (distrikt), Lowgar, 
 Pul-e ‘Alam (provinshuvudstad), Lowgar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar